Семён Константинович Калижнюк — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1900 году в селе Бочаница. Член КПСС с 1921 года.

Участник Гражданской войны, участвовал в боях против белополяков, Врангеля, на туркестанском фронте, в разгроме банд Махно, помощник комиссара, комиссар 2-го отдельного отряда Туркестанского фронта.

Образование высшее (окончил Ленинградский военно-политический институт имени Толмачева)

Участник Великой Отечественной войны.

С 1927 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 В 1927—1931 гг. — помощник начальника управления строительством, изысканий и проектирования Средазводхоза d г. Ташкенте, начальник Ферганской проектно-изыскательной партии и помощник начальника Янгиарыкстроя, начальник строительства Савойского канала, начальник строительства Дальверзинского канала.
 В 1931—1941 гг. — заместитель начальника управления Вахшстроя, начальник экскаваторного треста Наркомзема СССР, старший инспектор при наркоме земледелия СССР, заместитель начальника, начальником строительства Катта-Курганского водохранилища в Узбекской ССР.
 В 1942—1946 гг. — заместитель начальника строительства Северного Ташкентского канала, начальник строительства каскада Нижне-Бозсунских гидроэлектростанций.
 В 1946—1950 гг. — начальник строительства Краснополянской ГЭС в Краснодарском крае, начальник строительства Ангарагэсстроя.
 В 1950—1961 гг. — начальник строительства Главного Туркменского канала, управляющий трестом «Туркменгидрострой», начальник строительства Каракумского канала.

C 1961 гг. — начальник Управления строительства Нурекской ГЭС «Нуректаджикгидрострой».

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 3-5-го созыва.

За сооружение Каракумского канала имени В. И. Ленина в Туркменской ССР был в составе коллектива удостоен Ленинской премии 1965 года.

Умер в 1964 году.

Примечания 

Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва